Kakamega kan syfta på:

Kakamega – ett släkte av fåglar

Geografi

Kenya 

 Kakamega (distrikt), län, 
 Kakamega, länshuvudort, 
Kakamegaskogen – en regnskog i västra Kenya
Kakamega skogsreservat – ett naturreservat i Kakamegaskogen

Robotskapade Kenyaförgreningar